Średnia Wieś (polnisch für Mitteldorf) ist der Name folgender Ortschaften in Polen:

 Średnia Wieś (Lesko), in der Gmina Lesko, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Średnia Wieś (Polanka Wielka), in Gmina Polanka Wielka, Woiwodschaft Kleinpolen
 Średnia Wieś (Żółkiewka), in der Gmina Żółkiewka, Woiwodschaft Lublin
 Średnia Wieś (Tczew), in Gmina Tczew, Woiwodschaft Pommern
 Średnia Wieś – Stadtteil von Bielsko-Biała